Диурбель:

 Диурбель — город на западе центральной части Сенегала.
 Диурбель — область в Сенегале.
 Диурбель — департамент Сенегала.